Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) — «американская некоммерческая кооперативная и научно-исследовательская организация, общественной целью которой является расширение доступа к мировой информации и снижение информационных затрат. Организация была основана 6 июля 1967 года как некоммерческий Библиотечный центр колледжа Огайо. Более 72 тысяч библиотек в 170 странах и территориях используют услуги OCLC для поиска, приобретения, каталогизации, заимствования и сохранение библиотечных материалов. Организация была основана Фредом Килгуром, головной офис находится в Дублине, штат Огайо, США.

Услуги 
OCLC предоставляет всем желающим библиографическую, аннотационную и полнотекстовую информацию.

OCLC и входящие в его состав библиотеки совместно создают и поддерживают WorldCat — OCLC Online Union Catalog, крупнейший в мире библиографический каталог (online public access catalog, OPAC). WorldCat хранит записи из публичных и частных библиотек по всему миру. Программа Open WorldCat сохраняет материалы, принадлежащие библиотекам в базу данных WorldCat OCLC, доступную через поисковые системы, библиографические и книготорговые сайты. В октябре 2005 года технический персонал OCLC начал вики-проект, что позволило читателям добавлять комментарии и структурированное поля информации, связанные с любой записью WorldCat.

OCLC обладала центром сохранения микрофильмов и оцифровки, называемый OCLC Preservation Service Center, с головным офисом в Бетлехем, штат Пенсильвания, США. Центр был продан Backstage Library Works в 2009 году.

Базы данных онлайн 
OCLC имеет базу данных  для каталогизации и поиска, которая используется библиотекарями и общественностью. Текущая компьютерная программа, Connexion, был введён в эксплуатацию в 2001 году, её разработчик, компания OCLC Passport, была остановлена в мае 2005 года.

База содержит записи в формате машиночитаемой каталогизации (MARC, MAchine Readable Cataloging), используемый по всему миру библиотечными каталогизаторами, которые используют OCLC как инструмент каталогизации. Записи, созданные в формате MARC, затем загружаются в местные библиотечные каталожные системы. Это позволяет библиотекам находить и загружать сведения о материалах и добавлять их в местный каталог без длительного процесса каталогизации каждого материала в отдельности.

Примечания

Ссылки 
 OCLC Online Computer Library Center

Библиотечное дело
Международные негосударственные организации
1967 год в Огайо
Появились в 1967 году в США